Die Synagoge in Miskolc, einer Großstadt im gleichnamigen Kreis im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén in Nordungarn, wurde 1856 bis 1863 errichtet. Die Synagoge mit der Adresse Kazinczy-Ferenc-Straße 7 ist ein geschütztes Kulturdenkmal.

Die Synagoge im Stil des Historismus wurde nach Plänen des Architekten Ludwig Förster (1797–1863) errichtet. Die renovierte Synagoge wird bis heute von der jüdischen Gemeinde in Miskolc für Gottesdienste genutzt.
Die Konstruktion besteht aus einer Eisenstruktur, wie sie bei der Bibliothèque nationale de France in Paris von Henri Labrouste für den großen Lesesaal kurz danach auch genutzt wurde.

Siehe auch 
 Jüdischer Friedhof (Miskolc)

Literatur 
 Rudolf Klein: Zsinagógák Magyarországon 1782–1918: fejlődéstörténet, tipológia és építészeti jelentőség/Synagogues in Hungary 1782–1918. Genealogy, Typology and Architectural Significance. TERC, Budapest 2011, ISBN 978-963-9968-01-1, S. 214–220.

Weblinks 

 Fotos bei YouTube (abgerufen am 20. Dezember 2015)

Miskolc
Miskolc
Miskolc
Bauwerk des Historismus in Ungarn
Kulturdenkmal (Ungarn)
Erbaut in den 1860er Jahren
Miskolc
Bauwerk im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén
Judentum im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén